Mill City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mill City (Butte County, Kalifornien)
 Mill City (Mono County, Kalifornien)
 Mill City (Nevada)
 Mill City (Linn County, Oregon)
 Mill City (Marion County, Oregon)
 Mill City (Pennsylvania)